Krzysztof Kubiak (1956–2020) – polski inżynier i naukowiec
 Krzysztof Kubiak, znany również jako Kristafari (1962–2022) – polski wokalista reggae, członek zespołów Miki Mousoleum i Stage of Unity
 Krzysztof Kubiak (ur. 1965) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 Krzysztof Kubiak (ur. 1967) – polski historyk wojskowości, profesor nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach